Árpád Baróti (né en 1991), joueur hongrois de volley-ball ;
 Dávid Baróti Szabó, (1739-1819), écrivain et linguiste hongrois ;
 Lajos Baróti, (1914-2005),  footballeur puis entraîneur hongrois.